Säkerhetsklass kan avse:

Säkerhetsklass (kriminalvård) – inom den svenska kriminalvården för att klassificera myndighetens olika fängelser
Säkerhetsklass – vid klassificering av bärverk, se EKS (Boverket)
Säkerhetsprövning – en kontroll av en person som skall befatta sig med verksamhet eller få ta del av uppgifter som berör ett rikes säkerhet